AWW kan verwijzen naar:

Air Wales
Algemene Weduwen- en Wezenwet, een Nederlandse wet die is vervangen door de Algemene nabestaandenwet
Antwerpse Waterwerken
Appenzell–Weissbad–Wasserauen-Bahn